Новоникола́евка — село в Асиновском районе Томской области. Является административным центром Новониколаевского сельского поселения.

География 
В нескольких километрах к востоку протекает река Чулым. Через Новониколаевку проходит автодорога, соединяющая село, с одной стороны, с городом Асино, с другой — с селом Батурино.

История 
Основано в 1887 г. В 1926 году село Ново-Николаевское состояло из 178 хозяйства, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Ново-Николаевского сельсовета Ново-Кусковского района Томского округа Сибирского края.

Население

Социальная сфера и экономика 
С 25 мая 2012 года в селе работает фельдшерско-акушерский пункт. Работает средняя общеобразовательная школа. Действует православный храм.

Основу экономической жизни села составляет сельское хозяйство.

Примечания 

Населённые пункты Асиновского района